Малые Дубравы — название населённых пунктов в России:
 Малые Дубравы — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Малые Дубравы — деревня в Солецком районе Новгородской области.